Гаплогруппа G:
 Гаплогруппа G (мтДНК)
 Гаплогруппа G (Y-ДНК)